Pillath ist der Name von:

 Carsten Pillath (* 1956), deutscher Volkswirtschaftler und Spitzenbeamter der Bundesregierung
 Carsten Herrmann-Pillath (* 1959), deutscher Volkswirtschaftler und Sinologe, Prof. an der Universität Witten-Herdecke 
 Oliver Pillath (* 1982), deutscher Rapper, siehe Pillath